Okręty US Navy o nazwie USS "Piscataqua", pochodzącej od rzeki w Nowej Anglii:
 Pierwszy "Piscataqua" był parowcem śrubowym, który wszedł do służby 21 października 1867. Przemianowany na "Delaware" 15 maja 1869, wycofany ze służby 5 grudnia 1870.
 Drugi "Piscataqua" był monitorem, noszącym na początku służby nazwę "Chimo". PRzemianowany na "Orion" 15 czerwca 1869 i "Piscataqua" 10 sierpnia 1869. Złomowany w 1874.
 Trzeci "Piscataqua" był holownikiem o napędzie śrubowym. Zbudowany jako "W. H. Brown" w 1897. Zakupiony przez US Navy 11 maja 1898, przemianowany na "Piscataqua" i wprowadzony do służby 18 czerwca 1898 wziął udział w wojnie hiszpańsko-amerykańskiej. Wycofany ze służby w Cavite na Filipinach 10 kwietnia 1922.
 Czwarty "Piscataqua" był tankowcem typu T-1, zwodowany 26 maja 1945, ale budowę przerwano 27 sierpnia 1945. Wszedł do służby w United States Merchant Marine pod nazwą "Louden".
 Piąty "Piscataqua" był tankowcem typu T-1 noszącym na początku nazwę "Taveta", zwodowany jako "Cisne" 10 września 1945. Wszedł ponownie do służby 19 sierpnia 1950. W tym czasie przemianowany na "Piscataqua" i zmieniono mu oznaczenie na T-AOG-80. Służył w wojnie koreańskiej i wietnamskiej. Sprzedany 1 stycznia 1975.

Piscataqua